Front Nacional, partit polític francès liderat per Jean-Marie Lepen.
 Fuerza Nueva, partit polític espanyol d'extrema dreta, fundat per Blas Piñar.
 Frente Nacional, partit polític espanyol d'ultradreta, constituït i dirigit per Blas Piñar com refundació i continuador del partit Fuerza Nueva.
 Front Nacional (Bèlgica), partit polític belga d'extrema dreta francòfon, fundat el 1985 per Daniel Féret.
 FN Herstal, Fabrique Nationale Herstal, fàbrica d'armes i motocicletes belga fundada el 1889.